VM i snooker 2015, Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 18 april och 4 maj 2015 i Crucible Theatre, Sheffield, England. Det var den 78:e upplagan av turneringen och den sista rankingturneringen för säsongen 2014/2015.

Stuart Bingham besegrade Shaun Murphy med 18–15 i finalen och vann därmed sin första världsmästartitel.

Prispengar
Den totala prissumman höjdes detta år från 1 214 000 till 1 364 000 GBP. Fördelning (allting i GBP):

Vinnare: 300 000
Tvåa: 125 000
Semifinal: 60 000
Kvartsfinal: 30 000
Sista 16: 20 000
Sista 32: 12 000
Sista 48: 9 000
Sista 80: 6 000

Högsta break, ej TV-sänt: 1 000
Högsta break, TV-sänt: 10 000

Totalt: 1 364 000

Kval

Kvalet spelades i tre omgångar mellan 8 och 15 april 2015 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. Alla matcher spelades i bäst av 19 frames och de 16 vinnarna i omgång 3 gick in i huvudturneringen. Lottningen till huvudturneringens första omgång genomfördes den 16 april 2015, dagen efter den sista kvalomgången.

Huvudturnering
De 16 bäst rankade spelarna var direktkvalificerade, anges med siffra 1–16 före namnet. Övriga 16 kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Externa länkar

snooker.org

2015
2015 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2015